Гиле́я — многозначное понятие:

 Гилея — влажные тропические леса, главным образом в Южной Америке.
 Гилея — лесной массив в Скифии в античные времена.
 «Гилея» — литературно-художественное объединение русского авангарда.
 «Гилея» — московское издательство, созданное в начале 1990-х годов.